Чемпионат России по рэндзю — ежегодное соревнование игроков в рэндзю, организуемое Ассоциацией рэндзистов России. Проводится с 1992 года. Действующим победителем является Максим Орлов из Нижнего Новгорода.

Возникновение 
Чемпионат России по рэндзю является правопреемником чемпионата СССР по рэндзю. Первый финал прошел в феврале 1993 года в городе Елец, отборочный турнир к нему состоялся в Москве в ноябре 1992 года. Чемпионат проводится ежегодно.

Победители и призёры

Система проведения соревнований 
Состав финальной стадии чемпионата России, 16 человек, набирается из победителей прошлого финала и победителей отборочного турнира. Система проведения финала — круговой турнир, отборочного — швейцарская.

Примечания

Ссылки 
 Сайт АРР с итогами 1-19 чемпионатов
 Партии чемпионатов России на сайте RIF
 
 Итоги 20 чемпионата России
 Итоги 21 чемпионата России
 Итоги 22 чемпионата России

Р
Турниры по рэндзю